ISO 3166-1 er en standard, der definerer koder for lande og selvstyrer. Den blev første gang udgivet i 1974.

Standarden består af 3 sideopstillede inddelinger af landekoder:

 ISO 3166-1 alfa-2 – 2 bogstaver
 ISO 3166-1 alfa-3 – 3 bogstaver.
 ISO 3166-1 numerisk – 3 cifre.

Et land eller område får normalt nye alfakoder hvis navnet skifter, mens et nyt nummer bliver tildelt, hvis landegrænserne ændres.

ISO 3166-1 er ikke den eneste standard for landekoder. IOC og FIFA har egne lister (se IOK's landekoder og FIFAs landekoder). Disse trebogstavskoder svarer ofte til ISO 3166-1 alfa-3-koderne.

ISO 3166-1-koder

Se også 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-3

Eksterne henvisninger 
 ISO 3166/MA  – ISO 3166 Maintenance Agency underlagt International Organization for Standardization – inkluderer opdaterede lister over to-bogstavkoder.
 United Nations Statistics Division – Standard Country or Area Codes for Statistical Use – inkluderer trebogstav- og numeriske koder.
 CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes  (public domain)
 a list of ISO 3166-1 codes (inkluderer trebogstav- og numeriske koder) og inkluderer information om historiske ændringer.
 an xml document  indeholder landekoder og -navne på 7 forskellige sprog.
 CSV-file and website i unicode, landekoder og -navne på 30 sprog

Kodninger
Standarder
Verdens lande
1

sv:ISO 3166#ISO 3166-1-koder